Lauritz/s Jensen kan henvise til flere personer:

 Lauritz Jensen (billedhugger) (1859-1935) – en dansk billedhugger
 Laurits Jensen (politiker) (1867-1931) – en dansk købmand og politiker (Laurits Christian Jensen)
 Laurits Jensen (inspektør) (1881-1970) – en dansk inspektør
 Laurits Jensen (bokser) (født 1946) – en dansk bokser
 Lauritz Jensen - fiktiv person i tv-serien Matador